Private Affairs – film del 1925 diretto da Renaud Hoffman
Private Affairs – film del 1940 diretto da Albert S. Rogell
Private Affairs – film del 2013 diretto da Ramsey Eassa